MUB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Maun, Maun (Botswana)